Schwantes ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Schwantes (1881–1942), deutscher Offizier, Leiter der Abteilung Abwehr der Reichswehr sowie Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Gustav Schwantes (1881–1960), deutscher Prähistoriker und Botaniker
 Martin Schwantes (1904–1945), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Hans Otto Schwantes (1921–2003), deutscher Botaniker, Professor an der Universität Gießen
 Milton Schwantes (1946–2012), brasilianischer evangelischer Theologe und Bibelwissenschaftler
 Ulrich Schwantes (* 1946), deutscher Arzt und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Schwante (Begriffsklärung)